Брита София Делагарди (); 22 апреля 1713—1797) — шведская дворянка и непрофессиональная актриса, позже перешедшая в католичество и ставшая монахиней. В своё время она играла важнейшую роль в культурной жизни Стокгольма и в истории шведского театра. Делагарди приходилась тёткой по материнской линии графу Акселю фон Ферзену Младшему.

Биография 
Брита София де ла Гарди родилась в семье политика, графа Магнуса Юлиуса Делагарди, и политика и владелицы салона, Хедвиг Катарины Лилли, а также была сестрой учёной Евы Экеблад.

Карьера 
В 1720-х и 1730-х годах любительский театр был чрезвычайно популярен в Стокгольме и при королевском дворе. В то время в столице не было шведскоязычного театра, только иностранные театральные труппы давали профессиональные представления на национальной сцене театра Больхусет. В 1732 году комедия «Дон Яфет Армянский» Поля Скаррона была поставлена на сцене Больхусета дворянской любительской труппой графа Карла Густава Тессина и графини Ульрики Тессин, которые также играли в ней сами. Самой известной из этих любительских трупп была труппа, широко известная как «Комедианты графа Делагарди» (), действовавшая в 1734—1737 годах и управлявшаяся интересовавшейся театром семьёй Делагарди.

Любительский театр Делагарди выступал во дворце Торстенсонска (ныне известный как дворец Арвфустенс), во дворце Лефебуэрска и, иногда, на сцене театра Больхусет, возглавляемый Хёпкеном, в 1734—1737 годах. Хёпкен вернулся из Парижа в 1734 году и организовал труппу, чтобы более серьёзно готовиться к представлениям и выступать и регулярнее, чем другие труппы. Брита София Делагарди была главной актрисой и звездой этой труппы, которая была хорошо известна в городе и являлась центром его культурной жизни. Историки спорят, выступала ли эта труппа для публики и можно ли считать её чем-то большим, чем просто любительская труппа. Согласно некоторым мемуарам, на спектаклях присутствовал «весь город», но их авторы, происходившие из высших слоёв общества, скорее всего, имели в виду исключительно людей из своего класса. Пьесы, возможно, были частично публичными: зрители платили символические суммы за присутствие на спектакле и были представителями только высших городских слоёв.

Эти любительские труппы вызвали интерес к родному театру, который способствовал основанию первого национального шведскоязычного театра в Больхусете в 1737 году, начало которому положило выступление студенческой театральной труппы. Когда в 1737 году открылся первый шведский национальный театр, было сделано предложение (возможно несерьёзное) сделать Бриту Софию почётным консультантом в управлении театром, с зарезервированной ложей в нём. Этого так и не произошло. Когда в театр были наняты первые профессиональные актрисы, было в шутку предложено пригласить на эту должность другую актрису-любительницу из труппы Делагарди, Аугусту Тёрнфлихт. Одной из первых профессиональных шведских актрис вместе с Беатой Сабиной Строс в театральной труппе нового национального театра была «госпожа Вийкман», которой предположительно была Магдалена Викман, ранее работавшая в доме Делагарди.

В 1738 году Брита София стала членом правления музыкальной академии, которая устраивала концерты во дворце Лефебуэрска.

Поздняя биография 
После смерти отца в 1741 году Брита София и её мать переехали в Париж во Францию, где приняли католичество. После смерти матери в 1745 году она ушла в монастырь и стала монахиней. Брита София унаследовала поместье Экешё в Швеции, но из-за её обращения в католичество, которое в то время было преступлением в Швеции, её имущество было конфисковано и передано её братьям и сёстрам, которые продали его. Брита София умерла в Париже.

Примечания

Источники 
 Byström, Tryggve, Svenska komedien 1737—1754: en studie i Stockholmsteaterns historia, Norstedt, Stockholm, 1981
 Wilhelmina Stålberg. Anteckningar om svenska qvinnor
 Erik Tuneld. Geografi öfver konungariket Sverige. 8e uppl

Графини Швеции
Католические монахини Швеции
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Театральные деятели Швеции